Куршевель:

 Куршевель — горнолыжный курорт в Альпах во Франции
 Куршевель — аэропорт во Франции